IMMaginario è stato un festival dedicato alla cultura, alla creatività ed all'innovazione che si è svolto annualmente a Perugia, nel mese di novembre, dal 2009 al 2015. Gli spazi che hanno ospitato le varie edizioni del festival sono il Teatro Morlacchi, il Teatro del Pavone, il Centro Camerale Galeazzo Alessi e la Rocca Paolina.

Festival IMMaginario nasce nel 2009 dall'evoluzione Batìk Film Festival.

Storia 
Festival IMMaginario nasce a Perugia nel 2009 da un progetto dell'associazione Zero in Condotta con il supporto degli Assessorati alla Cultura del Comune di Perugia e della Regione Umbria, come evoluzione del bATìk Film Festival.
La manifestazione, pur mantenendo il suo interesse per il cinema d'autore italiano e internazionale, concentra la sua attenzione sulle trasformazioni che la rivoluzione digitale sta apportando al sistema dei media. E lo fa attraverso incontri e laboratori che mettono a confronto i protagonisti dei media tradizionali e i giovani che pensano ed inventano nuovi format, soprattutto per la rete.

Edizioni, temi ed ospiti

Edizione 2009 
Titolo: I miti del presente: essere eroi e supereroi da Ulisse a Batman.
Il festival ospita ed omaggia: Nintendo, Terry Gilliam, Gabriele Dell'Otto, Alessandro Castellini, Leos Carax.

Edizione 2010 
Titolo: Io IMMagino.
Il festival ospita ed omaggia: Raitre, Sony, Cattleya, FlopTv, Bruno Voglino, Angelo Guglielmi, Michele Santoro, Gad Lerner, Enrico Ghezzi, Enrico Deaglio, Renzo Arbore, Piero Chiambretti, Maurizio Nichetti, Dave McKean, Miguelanxo Prado, Elio.

Edizione 2011 
Titolo: L'Utop!a.
Il festival ospita ed omaggia: Il Fatto Quotidiano, XL (rivista), Le iene, Gian Antonio Stella, Daniele Luchetti, Max Gazzè, Gino e Michele, Lorenzo Mattotti, Marco Giusti, Arrigo Sacchi, Franco Battiato, Philippe Garrel, Vauro Senesi, Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Renzo Arbore.

Edizione 2012 
Titolo: #giudiziouniversale.
Il festival ospita ed omaggia: Radio Due, Sky, Alessio Bertallot, Marco Presta, Antonello Dose, Giancarlo Ratti, Claudio Sabelli Fioretti, Giorgio Lauro, Filippo Vendemmiati, Bruno Barbieri, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Piero Chiambretti, Ricky Tognazzi, Clemente Mastella, Lory Del Santo, Lost in Google.

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici in Umbria
Festival cinematografici italiani del passato
Festival a Perugia